

Wydarzenia 

 Europa
 wprowadzono datowanie od narodzin Chrystusa

725